Luhan – cantante e attore cinese
 Mabel Dodge Luhan – mecenate e scrittrice statunitense
 Petru Luhan – politico rumeno
 Lu Han – politico cinese
 Lu Han – generale cinese
 Luhan – fiume dell'Ucraina